Ви́ктор Евге́ньевич Цека́ло (, род. 7 мая 1956 года, Киев) — советский и украинский актёр, телеведущий, юморист.

Старший брат советского и российского актёра, сценариста и продюсера Александра Цекало.

Биография 
Виктор Евгеньевич Цекало родился 7 мая 1956 года в Киеве, в семье инженеров-теплоэнергетиков Евгения Борисовича Цекало (11 марта 1931 — май 2007) и Елены Леонидовны Волковой (24 марта 1933—2000-е). Младший брат — Александр Цекало, российский актёр.

Окончил актёрский факультет Киевского института театрального искусства им. И.Карпенко-Карого.
После института в 23 года был призван в армию, но вскоре был комиссован по состоянию здоровья.
Учился на режиссёрском факультете ГИТИСа.

Работал в Винницкой филармонии и Одесской филармонии.
С 1980 года по 2000 год работал в разных Киевских театрах: Театр эстрады, Театр «Золотые ворота», еврейский театр «Штерн», Киевский академический «Театр на левом берегу Днепра».

С 2000 года работает в Киевском театре «Браво».

С 2020 года живёт и работает в Москве.

Телевидение 
Работает на украинском телевидении, телеведущий и создатель передач: «Золотой гусь», «Белая ворона», «Я памятник себе воздвиг…».

Личная жизнь 
Жена — Арзу Уршан (род. 1968) — российский кинорежиссёр и сценарист.

Дочь от первого брака — Мария Цекало (род. 1987), живёт в США, окончила актёрские курсы, подрабатывает в баре.

Фильмография 
  — Один за всех
  — Сад Гефсиманский
  — День рождения Буржуя 2 — Бодров-Буравский
 2001 — Вечера на хуторе близ Диканьки — Свербигуз
  — Золушка — глашатай
  — Дух земли — Кнут Лемке, немецкий бизнесмен
  — Сорочинская ярмарка — еврей-шинкарь
 2004 — Русское лекарство — Гефтель
 2006 — Пять звёзд
 2004 — Ландыш серебристый 2 — врач
  — Один за всех —  директор школы
 2005 — Дедушка моей мечты — ангел
  — Утёсов. Песня длиною в жизнь — «Мимо кассы»
 2006 — Театр обречённых — Геннадий Колодяжный, писатель детективных романов
 2006 — Пять минут до метро — Маркелов
 2006 — Приключения Верки Сердючки — Арчибальд Сигизмундович, директор цирка
 2006 — Возвращение Мухтара-3 — Костя
  — Я считаю: раз, два, три, четыре, пять... — Серафим Звонарёв, председатель дачного кооператива
 2007 — Глупая звезда — телеведущий
 2007 — Возвращение Мухтара-4 — Лев Штайнберг
 2007 — Битвы божьих коровок — Додик
  — Смерть шпионам. Крым — Кеша Храповицкий, корреспондент
  — Синие, как море глаза — Тимур
 2009 — Весельчаки — Славка, сельский пьянчужка
  — Демоны — Михаил Бронштейн, сын ювелира
 — — Ефросинья (все сезоны) — врач
  — Здравствуй, мама! — Росси
 2011 — Всё включено — Хасан
 2011 — Возвращение Мухтара-7 — Новиков
  — Обратная сторона Луны — Карлсон
  — Второе дыхание — Виталий Анатольевич Карев, заместитель министра здравоохранения 2013 — Возвращение Мухтара-9 (серия «Неделя французской кухни») - Жак, шеф-повар
  — Брат за брата 3 — Семён 2014 — Давай поцелуемся — Владимир Ильич Суворов, хозяин рекламного агентства 2014 — Дом спящих красавиц — начальник 2014 — Семейный бизнес — Игорь Сергеевич, директор лицея  — Метод — Штих 2015 — Пятый этаж без лифта — Костров, продюсер 2015 — Клим — Феликс Нестеров, директор аниматорского агентства  — «Лучшая» неделя моей жизни — Шапиро 2016 — Мажор 2 — Олег Дмитриевич Дементьев, распространитель поддельных лекарств  — Волшебник — Роман Сергеевич Анисимов, кинопродюсер  — Территория — Григорий Натанович Паршин, мэр города 2018 — Коп — Константин Иванович Рогов, проректор Университета международных отношений 2019 — Консультант. Лихие времена — Яков Михайлович Синчин, директор ВИА «Брюлики» 2020 — Проект «Анна Николаевна» — Бубнов  — Бендер: Начало — Фунт 2021 — Алиби ― Анатолий Владимирович Трефилов 2021 — Контакт ― врач-онколог''

Примечания

Ссылки 

 Виктор Цекало: С одной стороны, я полный ноль и просто Сашин брат, с другой — работаю, снимаюсь

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого